Сан Франсиско Коно има више значења:

 Сан Франсиско Коно (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Коно (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику